Марсель Гранольерс и Марк Лопес — победители турнира.

Прошлогодние победители соревнований — Джон Изнер и Сэм Куэрри — уступили уже на старте.

Посев 
Все сеянные пары начинают турнир со второго раунда.

  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Полуфинал)

<ol start="5">
  Леандер Паес /  Радек Штепанек ''(Второй раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский ''(Четвертьфинал)
  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна ''(Полуфинал)
  Александр Пейя /  Айсам-уль-Хак Куреши ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2012